N3 — ирландская государственная первичная дорога, входящая в число самых важных, ведущая из Дублина в Баллишаннон. Одна из частей дороги (51 километр) формирует .

Маршрут проходит рядом с Холмом Тары и рядом других археологических достопримечательностей, поэтому он оспаривался. Коридор маршрута был утверждён An Bord Pleanála в августе 2003 года. 30 сентября 2008 года было озвучено о втором этапе переклассификации части дороги под автомагистраль, который состоялся 28 августа 2009 года.

Примечания 

Дороги Ирландии